Hunziker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Armando Theodoro Hunziker
 Juan Héctor Hunziker